Ламе́х, Ле́мех ( лемех «сильный») — шестой потомок от Адама в поколении Каина; сын Мафусала; в Библии упомянут первым, который ввёл многожёнство — имел «две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла». Был отцом трёх сыновей Иавала, Иувала (от Ады) и Тувалкаина, прославившихся разными изобретениями, и дочери Ноемы (последние оба — от Циллы). Песнь, обращённая Ламехом к своим жёнам, Аде и Цилле, является первым образцом поэтической речи и имеет все характерные признаки еврейского параллелизма.

Комментатор Раши приводил легенду, согласно которой ослепшего Ламеха водил его сын Тувалкаин, по его указанию Ламех бросил стрелу в  нечто, показавшееся Тувалкаину зверем. По ошибке он убил Каина, затем огорченный Ламех по неосторожности убил Тувалкаина, а, узнав об этом, Ламеха оставили его жены.

Этимология имени 
Для имени Ламех были предложены следующие значения:
 исходя из арабского lamaka — «месить тесто», некоторые объясняли слово למך — «притеснение», другие — «воин» или «победитель».
 «могущественный», «сильный».

История

Генеалогия 
И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох. У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.

В Библии Ламех впервые упоминается в  как сын Мафусала, потомка Каина. Он взял себе в жёны двух женщин, Аду и Циллу, став первым многоженным человеком. По прошествии некоторого времени он воззвал к своим жёнам с речью: "Ада и Цилла! Послушайте голоса моего; жены Ламеховы! Внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро". Что имел ввиду Ламех, излагая данные слова, доподлинно неизвестно, однако есть теории, которые могут объяснить значение его слов.

Двоежёнство Ламеха 
Согласно Книге Яшера (Праведного):
  Ламек (Ламех), сын Матушлаха (Мафусала), взял в жёны двух дочерей Каинана, сына Аноша (Еноса) ― Аду и Циллу;

От двух своих жен Ламех имел трёх сыновей и одну дочь:
 от жены Ады — Иавала, первого кочевника и пастуха, и Иувала, первого музыканта;
 от жены Циллы — Тувалкаина, первого кузнеца, и Ноему.

И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла]. Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.

Вардан Великий называет только двух сыновей Ламеха: Фовела (Тувалкаина) и Ювала (Иувала) и сестру их Ноему.

Песнь Ламеха 
Обращение Ламеха к своим жёнам являет собой древнейший образец поэзии, дошедший до нашего времени. Значение этого обращения загадочно, как не имеющего никакой очевидной связи с предыдущим повествованием. Песнь имеет все характерные признаки еврейского параллелизма.

Смысл песни Ламеха иногда связывают с изобретением кузнецом Тувалкаином меча, и называют «Песней Меча».

И сказал Ламех женам своим:Ада и Цилла! послушайте голоса моего;жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мнеи отрока в рану мне;если за Каина отмстится всемеро,то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.

Комментарии из Талмуда и Флавия 
К библейскому стиху о двоежёнстве Ламеха комментатор Раши приводил следующую легенду: потерявшего зрение Ламеха водил его малолетний сын Тувалкаин; однажды мальчик увидел издали нечто, показавшееся ему зверем; по его указанию Ламех выпустил стрелу; оказалось, что это был Каин. Ламех в отчаянии ударил руку об руку, но по неосторожности убил при этом своего сына. Тогда его жены оставили его, и он пытался умилостивить их своей песнью.

По Мидрашу, Ламех никого не убил, но его жены отказались от совместной с ним жизни, так как были уверены, что его потомство, являющееся седьмым поколением от Каина, обречено на гибель («ибо через семь поколений отмстится Каин», — так толкует агада библейский отрывок ); Ламех, однако, рассеял их страх, сказав: «разве я убил человека или дитя, что мое потомство должно погибнуть? Если Каин должен искупить свое преступление после семи поколений, то я, который никого не убил, должен искупить свои грехи после семидесяти семи поколений!» Эта интерпретация была принята Онкелосом и Псевдо-Ионатаном.

Иосиф Флавий из слов «семьдесят семь» — «… если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» () — выводил, что у Ламеха было 77 сыновей («Иудейские древности», I, 2, 2).

Примечания 

Праотцы
Персонажи Книги Бытия
Каин и Авель